Дюко́ () — французская фамилия.

 Дюко, Жан-Франсуа (Jean-François Ducos; 1765—1793) — французский политик, член Конвента.
 Дюко, Роже (1754—1816) — французский государственный деятель; третий консул при Наполеоне.
 Дюко дю Орон, Луи Артюр (1837—1920) — французский изобретатель, один из пионеров цветной фотографии.
 Эльян Дюко, известная как Жаклин Бойер (род. 1941) — французская эстрадная певица и актриса.